Европейский английский может относиться к следующим понятиям:

 Английский язык, используемый в европейский организациях, таких как Евросоюз и Европейское Космическое Агентство.
 Европейский английский может также относится к английскому языку, используемому в
 Ирландии
 Джерси и Гернси
 Мальте
 Британии (включая остров Мэн)